Oakdale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

im Vereinigten Königreich:
 Oakdale (Caerphilly County Borough)
 Oakdale (Dorset)
 Oakdale (North Yorkshire)
 Oakdale (Surrey)

in den Vereinigten Staaten:
 Oakdale (Alabama)
 Oakdale (Connecticut)
 Oakdale (Delaware)
 Oakdale (Florida)
 Oakdale (Georgia)
 Oakdale (Illinois)
 Oakdale (Indiana)
 Oakdale (Iowa)
 Oakdale (Kalifornien)
 Oakdale (Kentucky)
 Oakdale (Louisiana), im Allen Parish
 Oakdale (Maine)
 Oakdale (Maryland)
 Oakdale (Massachusetts)
 Oakdale (Minnesota)
 Oakdale (Nebraska)
 Oakdale (New York)
 Oakdale (North Carolina)
 Oakdale (North Dakota)
 Oakdale (Ohio)
 Oakdale (Oregon)
 Oakdale (Pennsylvania)
 Oakdale (South Carolina)
 Oakdale (Tennessee)
 Oakdale (Virginia)
 Oakdale (West Virginia)
 Oakdale (Wisconsin), im Monroe County
 Oakdale (Town), Town(ship) im Monroe County, Wisconsin
 Oakdale Acres (Alabama)
 Oakdale Farms (Virginia)
 Oakdale Manor (Connecticut)